Pietro Sella (Sella di Mosso 1 giugno 1784 Crocemosso il 15 dicembre 1827),  iniziatore della rivoluzione industriale in Italia.
Pietro Sella archivista e storico italiano (1882-1971)